Zahlenwert bezeichnet:
 den durch ein Zahlzeichen ausgedrückten Wert einer Zahl
 das gemessene Verhältnis eines Größenwerts zu dem Wert einer gleichartigen, feststehenden und wohldefinierten Vergleichsgröße, siehe Physikalische Größe
 den Zahlenwert von Wörtern und Buchstaben in der Numerologie, siehe Zahlensymbolik